Frederik Moth er navnet på flere personer:

 Frederik von Moth (1694-1746) – norsk/dansk søofficer og generalguvernør i Dansk Vestindien
 Frederik Moth (generalguvernør) (1730-1808) – dansk generalguvernør i Dansk Vestindien, søn af Frederik von Moth
 Claus Frederik Moth (1861-1930) – dansk litteraturhistoriker